Er zijn vier Kazachse alfabetten.

Oorspronkelijk werd het Kazachs geschreven met het Orchonalfabet (het eerste alfabet voor Turkse talen) en bevatte toen 24 letters. Tegenwoordig worden er drie verschillende alfabetten gebruikt in verschillende landen:
 Het Kazachse Cyrillische alfabet (Қазақ әліпбиі) is gebaseerd op het Russische alfabet met 9 extra letters: Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, İ. De letters Ц, Ч, В, Ъ, Ь, en Ё worden alleen gebruikt in leenwoorden, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het Russisch.
 Het Kazachse Arabische alfabet dat vooral wordt gebruikt in China, Iran en Afghanistan gebruikt 29 letters, de hamza (ء) en de la ligatuur (لا). De letters ۆ, گ, ڭ, پ, چ worden gebruikt voor de weergave van spraakklanken die niet in het Arabisch bestaan.
 Het Kazachse Latijns alfabet dat gefaseerd zal worden ingevoerd in Kazachstan vanaf 2017 tot 2025. Een eerder Kazachs Latijns alfabet werd gebruikt ten tijde van de Sovjet-Unie van 1929 tot 1940.

In de onderstaande tabel is de Kazachse transcriptie de Qaydar-transcriptie, hiernaast bestaat de iets afwijkende Janga-transcriptie.

*: Vooral voorkomend in nieuwere leenwoorden uit het Russisch.

Tekstvoorbeeld 
Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Externe links 
 Kazachse alfabet (Russisch)
 Kazachse taal, alfabet en uitspraak in het Engels (Engels)
 Online transliteratie Latijns-Kazachs Latijns-Cyrillisch-Arabisch (Kazachs)

Cyrillisch alfabet
Van Arabisch afgeleid schrift
Variant van het Latijnse alfabet
Kazachstan